Рыбинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Рыбинское сельское поселение — входит в Ольховский район

Тверская область
 Рыбинское сельское поселение — входит в Максатихинский район